Runda bordet kan syfta på:

 Runda bordet – ett runt bord som förekommer i legenden om kung Artur och hans riddare
 Algonquin Round Table – ett sällskap i New York, aktivt mellan 1919 och ca 1929
 Round Table – en ideell förening grundad 1927

Se även 
 Rundabordssamtal